Змагання з фехтування на рапірах в індивідуальній першості серед жінок на Чемпіонаті світу з фехтування пройшли 19 липня 2014 року. Кваліфікація відбулась 16 липня 2014 року.

Медалісти

Змагання

Фінали

Верхня половина

Секція 1 
{{16TeamBracket
| RD1         = 1/64
| RD2         = 1/32
| RD3         = 1/16
| RD4         = Чвертьфінали

| team-width  =

| RD1-seed01  = 1
| RD1-team01  =  Еліза ді Франциска
| RD1-score01 = 15
| RD1-seed02  = 64
| RD1-team02  =  Eman Shaaban
| RD1-score02 = 14

| RD1-seed03  = 33
| RD1-team03  =  Corinne Maîtrejean
| RD1-score03 = 15
| RD1-seed04  = 32
| RD1-team04  =  Małgorzata Wojtkowiak
| RD1-score04 = 12

| RD1-seed05  = 17
| RD1-team05  =  Лю Юнші
| RD1-score05 = 15
| RD1-seed06  = 48
| RD1-team06  =  Haruka Yanaoka
| RD1-score06 = 11

| RD1-seed07  = 49
| RD1-team07  =  Flavia Mormandi
| RD1-score07 = 8
| RD1-seed08  = 16
| RD1-team08  =  Лі Хуейлінь
| RD1-score08 = 15

| RD1-seed09  = 9
| RD1-team09  =  Чон Хий Сук
| RD1-score09 = 15
| RD1-seed10  = 56
| RD1-team10  =  Ana Bulcão
| RD1-score10 = 6

| RD1-seed11  = 41
| RD1-team11  =  Katja Wächter
| RD1-score11 = 15
| RD1-seed12  = 24
| RD1-team12  =  Martyna Synoradzka
| RD1-score12 = 6

| RD1-seed13  = 25
| RD1-team13  = {{Nowrap| Saskia Loretta van Erven Garcia}}
| RD1-score13 = 15
| RD1-seed14  = 40
| RD1-team14  =  Сіхо Нісіока
| RD1-score14 = 12

| RD1-seed15  = 57
| RD1-team15  =  Wong Cheryl Ye Han
| RD1-score15 = 7
| RD1-seed16  = 8
| RD1-team16  =  Martina Batini
| RD1-score16 = 15

| RD2-seed01  = 1
| RD2-team01  =  Еліза ді Франциска
| RD2-score01 = 15
| RD2-seed02  = 33
| RD2-team02  =  Corinne Maîtrejean
| RD2-score02 = 8

| RD2-seed03  = 17
| RD2-team03  =  Лю Юнші
| RD2-score03 = 10
| RD2-seed04  = 16
| RD2-team04  =  Лі Хуейлінь
| RD2-score04 = 15

| RD2-seed05  = 9
| RD2-team05  =  Чон Хий Сук
| RD2-score05 = 13
| RD2-seed06  = 41
| RD2-team06  =  Katja Wächter
| RD2-score06 = 15

| RD2-seed07  = 25
| RD2-team07  = 
| RD2-score07 = 8
| RD2-seed08  = 8
| RD2-team08  =  Martina Batini
| RD2-score08 = 15

| RD3-seed01  = 1
| RD3-team01  =

Секція 2 
{{16TeamBracket
| RD1         = 1/64
| RD2         = 1/32
| RD3         = 1/16
| RD4         = Чвертьфінали

| team-width  =

| RD1-seed01  = 5
| RD1-team01  =  Інес Бубакрі
| RD1-score01 = 15
| RD1-seed02  = 60
| RD1-team02  =  Наталі Мішель
| RD1-score02 = 9

| RD1-seed03  = 37
| RD1-team03  =  Szilvia Jeszenszky
| RD1-score03 = 4
| RD1-seed04  = 28
| RD1-team04  =  Natalia Sheppard
| RD1-score04 = 15

| RD1-seed05  = 21
| RD1-team05  =  Chen Bingbing
| RD1-score05 = 15
| RD1-seed06  = 44
| RD1-team06  =  Andrea Bímová
| RD1-score06 = 7

| RD1-seed07  = 53
| RD1-team07  = 
| RD1-score07 = 3
| RD1-seed08  = 12
| RD1-team08  =  Ізаора Тібус
| RD1-score08 = 15

| RD1-seed09  = 13
| RD1-team09  =  Нам Хьон Хий
| RD1-score09 = 6
| RD1-seed10  = 52
| RD1-team10  =  Kim Mi-na
| RD1-score10 = 15

| RD1-seed11  = 45
| RD1-team11  =  Wang Chen
| RD1-score11 = 15
| RD1-seed12  = 20
| RD1-team12  =  Едіна Кнепек
| RD1-score12 = 12

| RD1-seed13  = 29
| RD1-team13  =  Yulitza Suarez
| RD1-score13 = 6
| RD1-seed14  = 36
| RD1-team14  =  Ольга Лелейко
| RD1-score14 = 15

| RD1-seed15  = 61
| RD1-team15  =  Елеанор Гарві
| RD1-score15 = 9
| RD1-seed16  = 4
| RD1-team16  =  Інна Дереглазова
| RD1-score16 = 13

| RD2-seed01  = 5
| RD2-team01  =  Інес Бубакрі
| RD2-score01 = 15
| RD2-seed02  = 28
| RD2-team02  = 
| RD2-score02 = 4

| RD2-seed03  = 21
| RD2-team03  =  Chen Bingbing
| RD2-score03 = 14
| RD2-seed04  = 12
| RD2-team04  =  Ізаора Тібус
| RD2-score04 = 15

| RD2-seed05  = 52
| RD2-team05  =  Kim Mi-na
| RD2-score05 = 15
| RD2-seed06  = 45
| RD2-team06  =  Wang Chen
| RD2-score06 = 11

| RD2-seed07  = 36
| RD2-team07  =  Ольга Лелейко
| RD2-score07 = 15
| RD2-seed08  = 4
| RD2-team08  =  Інна Дереглазова
| RD2-score08 = 8

| RD3-seed01  = 5
| RD3-team01  = {{Nowrap| Інес Бубакрі}}
| RD3-score01 = 15
| RD3-seed02  = 12
| RD3-team02  =  Ізаора Тібус
| RD3-score02 = 14

| RD3-seed03  = 52
| RD3-team03  =  Kim Mi-na
| RD3-score03 = 13
| RD3-seed04  = 36
| RD3-team04  =  Ольга Лелейко
| RD3-score04 = 15

| RD4-seed01  = 5
| RD4-team01  =

Нижня половина

Секція 3 
{{16TeamBracket
| RD1         = 1/64
| RD2         = 1/32
| RD3         = 1/16
| RD4         = Чвертьфінали

| team-width  =

| RD1-seed01  = 3
| RD1-team01  =  Валентіна Веццалі
| RD1-score01 = 15
| RD1-seed02  = 62
| RD1-team02  =  Adriana Camacho
| RD1-score02 = 6

| RD1-seed03  = 35
| RD1-team03  =  Nicole Ross
| RD1-score03 = 15
| RD1-seed04  = 30
| RD1-team04  =  Karolina Chlewińska
| RD1-score04 = 10

| RD1-seed05  = 19
| RD1-team05  =  О Ха На
| RD1-score05 = 15
| RD1-seed06  = 46
| RD1-team06  = 
| RD1-score06 = 7

| RD1-seed07  = 51
| RD1-team07  =  Mariana Daffner
| RD1-score07 = 5
| RD1-seed08  = 14
| RD1-team08  =  Diana Yakovleva
| RD1-score08 = 15

| RD1-seed09  = 11
| RD1-team09  =  Лі Кіфер
| RD1-score09 = 15
| RD1-seed10  = 54
| RD1-team10  =  Wang Wenying
| RD1-score10 = 4

| RD1-seed11  = 43
| RD1-team11  =  Fanny Kreiss
| RD1-score11 = 4
| RD1-seed12  = 22
| RD1-team12  =  Астрід Гюяр
| RD1-score12 = 15

| RD1-seed13  = 27
| RD1-team13  =  Alexandra Sinyta
| RD1-score13 = 5
| RD1-seed14  = 38
| RD1-team14  =  Anne Sauer
| RD1-score14 = 12

| RD1-seed15  = 59
| RD1-team15  =  Kelleigh Ryan
| RD1-score15 = 15
| RD1-seed16  = 6
| RD1-team16  =  Каролін Голубніцкі
| RD1-score16 = 11

| RD2-seed01  = 3
| RD2-team01  = {{Nowrap| Валентіна Веццалі}}
| RD2-score01 = 15
| RD2-seed02  = 35
| RD2-team02  =  Nicole Ross
| RD2-score02 = 8

| RD2-seed03  = 19
| RD2-team03  =  О Ха На
| RD2-score03 = 15
| RD2-seed04  = 14
| RD2-team04  =  Diana Yakovleva
| RD2-score04 = 13

| RD2-seed05  = 11
| RD2-team05  =  Лі Кіфер
| RD2-score05 = 15
| RD2-seed06  = 22
| RD2-team06  =  Астрід Гюяр
| RD2-score06 = 10

| RD2-seed07  = 38
| RD2-team07  =  Anne Sauer
| RD2-score07 = 15
| RD2-seed08  = 59
| RD2-team08  =  Kelleigh Ryan
| RD2-score08 = 13

| RD3-seed01  = 3
| RD3-team01  = {{Nowrap| Валентіна Веццалі}}
| RD3-score01 = 12
| RD3-seed02  = 19
| RD3-team02  =  О Ха На
| RD3-score02 =9

| RD3-seed03  = 11
| RD3-team03  =  Лі Кіфер
| RD3-score03 = 15
| RD3-seed04  = 38
| RD3-team04  =  Anne Sauer
| RD3-score04 = 9

| RD4-seed01  = 3
| RD4-team01  =

Секція 4 
{{16TeamBracket
| RD1         = 1/64
| RD2         = 1/32
| RD3         = 1/16
| RD4         = Чвертьфінали

| team-width  =

| RD1-seed01  = 7
| RD1-team01  = {{nowrap| Лариса Коробейникова}}
| RD1-score01 = 15
| RD1-seed02  = 58
| RD1-team02  =  Alanna Goldie
| RD1-score02 = 5

| RD1-seed03  = 39
| RD1-team03  =  Karin Miyawaki
| RD1-score03 = 15
| RD1-seed04  = 26
| RD1-team04  =  Kateryna Chentsova
| RD1-score04 = 14

| RD1-seed05  = 23
| RD1-team05  =  Gaëlle Gebet
| RD1-score05 = 9
| RD1-seed06  = 42
| RD1-team06  =  Magdalena Knop
| RD1-score06 = 15

| RD1-seed07  = 55
| RD1-team07  =  Shannon Comerford
| RD1-score07 = 8
| RD1-seed08  = 10
| RD1-team08  =  Нзінья Прескод
| RD1-score08 = 15

| RD1-seed09  = 15
| RD1-team09  =  Yulia Biryukova
| RD1-score09 = 15
| RD1-seed10  = 50
| RD1-team10  =  Liu Yan Wai
| RD1-score10 = 9

| RD1-seed11  = 47
| RD1-team11  =  Liz Rivero
| RD1-score11 = 3
| RD1-seed12  = 18
| RD1-team12  =  Margaret Lu
| RD1-score12 = 15

| RD1-seed13  = 31
| RD1-team13  = 
| RD1-score13 = 14
| RD1-seed14  = 34
| RD1-team14  =  Gabriella Varga
| RD1-score14 = 15

| RD1-seed15  = 63
| RD1-team15  =  Tais Rochel
| RD1-score15 = 11
| RD1-seed16  = 2
| RD1-team16  =  Аріанна Ерріго
| RD1-score16 = 15

| RD2-seed01  = 7
| RD2-team01  = 

Чемпіонат світу з фехтування 2014